

Risultati
 3º posto in Regular Season.
 Vittoria dei Play Off promozione.
 Vittoria della Coppa Italia A2.

Rosa

2009-2010
M. Roma